Betano steht für:

 Betano, Ort und Suco in Osttimor
 NRTL Betano (P211), ein Boot der Marine Osttimors
 HMAS Betano (L 133), ein Boot der Marine Australiens